EWM ist die Abkürzung für

 Edward Waddington Motors, ehemaliger britischer Hersteller von Automobilen
 Entwesungsmittel, siehe Entwesung
 Englische Waterloo Medaille, siehe Waterloo-Medaille (Großbritannien)

Abkürzung